Noungou peut désigner :
Noungou, une localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso
Bagbin-Noungou, une localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso
Noungou, une commune rurale située dans le département de Koubri au Burkina Faso
Noungou, une commune rurale située dans le département de Loumbila au Burkina Faso
Noungou de Komestenga, une localité située dans le département de Mané au Burkina Faso
Noungou de Sanga, une localité située dans le département de Mané au Burkina Faso
Noungou, une localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso
Noungou, une localité située dans le département de Tougo au Burkina Faso